Невиим (, «пророки»), также  Каббала (др.-евр. קבלה   букв. "передача" откровения святых пророков), — второй раздел иудейского Священного Писания — Танаха. Впервые разделение еврейской Библии на три части (Тора, или Закон, Каббала и Агиографы) сделано в трактате «Соферим», относящемся к VIII веку.

Раздел "Невиим" состоит из восьми книг. Они, в целом, охватывают хронологическую эру от входа израильтян в Землю Обетованную до вавилонского пленения Иудеи («период пророчества»). Однако они исключают хроники, которые охватывают тот же период. Невиим обычно делятся на "Ранних Пророков" (ивр. - נביאים ראשונים), которые, как правило, носят исторический характер, и "Поздних Пророков" ( ивр. - נביאים אחרונים), которые содержат более "проповеднические пророчества".

Примечания

Ссылки 
 

Книги Ветхого Завета
Пророки Ветхого Завета
Слова и фразы на иврите